Лерх ( и ) — фамилия. Известные носители:

 Лерх, Матиаш (1860—1922) — чешский математик, специалист в области математического анализа и теории чисел.
 Лерх, Пётр Иванович (1828—1884) — российский востоковед, специалист по истории курдов и курдского языка.
 Лерх, Франц (1895—1977) — австрийский художник.
 Лерх, Эрнст (1914—1997) — немецкий военный преступник, один из главных организаторов операции Рейнхард.

См. также 
 Лерхе (фамилия)